Руски се може односити на:
Староруски језик
Руски језик, један од источнословенских језика
Русија, државу са највећом површином на свету
Руси, источнословенску нацију